Amerikai Egyesült Államok
Foley (Alabama)
Foley (Florida)
Foley (Minnesota)
Foley (Missouri)